Халуагхат:
 Халуагхат — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Халуагхат — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.